Huatan () – gmina wiejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Huatan w 2016 roku liczyła 46 142 mieszkańców – 22 454 kobiety i 23 688 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 14 006, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,29 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua